

Toponymes 
 Luba, ville de la Guinée équatoriale.
 Luba, commune des Philippines.

Peuple 
 le peuple luba, les Lubas (Balubas) de langue bantoue en République démocratique du Congo et en Angola.
 l’empire Luba, du même peuple, en Afrique centrale du  au .

Langues 
 les langues luba, groupe de langues bantoue parlées par les Luba.
 le luba-kasaï, aussi appelé tshiluba ou ciluba, langue des Lubas parlée en République démocratique du Congo, dans les provinces du Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru.
 le luba-katanga ou kiluba, langue des Lubas parlée en République démocratique du Congo dans les provinces du Tanganyika, Haut-Lomami, Lualaba et Haut-Katanga.
 le hemba, parfois appelé luba-hemba ou luba oriental.
 le sanga, parfois appelé luba-sanga ou luba méridional.

Personnes 

 , prénom slave, signifiant « amour ».
 Luba, chanteuse canadienne.
 Luba Goy, actrice et humoriste canadienne.
 Luba Shumeyko, mannequin ukrainien.

Arts 
 Luba, Bratsy, Luba est une chanson populaire cosaque .
 La Missa Luba est une composition de musique liturgique africaine chantée par le chœur des 'Troubadours du Roi Baudouin'. 
 Luba est un film de Alejandro Agresti.

Homonymie de toponyme